My Man (1928), een musical van Warner Bros.
 Mon homme (1996), een Franse dramafilm van Bertrand Blier
 My Man (2014), een Japanse romantische dramafilm van Kazuyoshi Kumakiri